Days Are Gone — дебютный студийный альбом американского женского трио Haim. Альбом был выпущен 27 сентября 2013 года лейблом Columbia Records.
Диск дебютировал на первом месте в Великобритании (UK Albums Chart).

Альбом был назван одним из 100 лучших дисков десятилетия журналом Pitchfork (август 2014, The 100 Best Albums of the Decade So Far).

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 79 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic.

Итоговые списки 
Журнал Stereogum поставил Days Are Gone на восьмое место в своём списке «50 лучших альбомов 2013 года», заявив: «На их дебютном альбоме [Хаим] плывёт Стиви Никс, скользит Майкл Джексон и мерцает Дебби Гибсон, погружая их всех в огромную силу их коллективной личности. Они не инди, но если они были, инди будут счастливы иметь их».

Коммерческий успех 
Days Are Gone дебютировал на 6-м месте в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 26,000 копий продаж. В британском чарте UK Albums Chart он дебютировал на первом месте с тиражом 37,005 копий в первую неделю релиза.

Трек-лист 

Замечания
  дополнительный лирик
  дополнительный продюсер
  ремиксер

Участники записи 
По данным заметок с альбома.

Haim
 Даниэль Хайм — гитара, вокал, ударные ; перкуссия 
 Алана Хайм — гитара ; фортепиано ; синтезатор ; перкуссия ; вокал ; клавишные 
 Эсти Хайм — бас, вокал ; перкуссия 

Дополнительные музыканты

 Ариэль Ректшайд — синтезатор ; программинг ; гитара ; бэк-вокал ; Simmons ударные ; Rhodes ; mbira, шум 
 Will Canzoneri — клавинет, Rhodes 
 James Ford — клавишные ; перкуссия ; гитара 
 Jamie Muhoberac — клавишные 
 Greg Leisz — педальная гитара 

Технический персонал

 Ариэль Ректшайд — продюсер, звукоинженер ; дополнительный продюсер, дополнительный звукоинженер 
 Danielle Haim — продюсер 
 Alana Haim — продюсер 
 Este Haim — продюсер 
 Ludwig Göransson — продюсер 
 James Ford — продюсер 
 David Schiffman — звукоинженер 
 Nick Rowe — дополнительный звукоинженер 
 другие

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Haim — Forever
 Haim — Don’t Save Me
 Haim — Falling
 Haim — Days Are Gone … (обзор альбома)

Альбомы Columbia Records
Альбомы Haim
Поп-альбомы США
Рок-альбомы США
Дебютные альбомы 2013 года
Альбомы Polydor Records